Maybe ():

 Maybe (пісня No Angels), 2007
 Maybe (пісня Валентини Монетти), 2014
 Maybe (пісня Емми Бантон), 2003